In der Liste der Gemarkungen im Landkreis Straubing-Bogen werden die 117 Gemarkungen mit 124 Gemarkungsteilen im Landkreis Straubing-Bogen aufgezeigt. 

Die 7 Gemarkungen Amselfing, Grafentraubach, Grafing, Hainsbach, Oberellenbach, Oberpiebing und Perkam haben Gemarkungsteile in zwei benachbarten Gemeinden.

Bei den 7 Gemarkungen Atting, Falkenfels, Mariaposching, Mitterfels, Perasdorf, Sankt Englmar und Windberg entspricht die Fläche der Gemarkung der Fläche der namensgleichen Gemeinde.

Die größte Anzahl unterschiedlicher Gemarkungen (9) gibt es in der Gemeinde Kirchroth.

Im Landkreis Straubing-Bogen gibt es kein gemeindefreies Gebiet.

Quelle

Einzelnachweis Fläche 

!
Geographie (Landkreis Straubing-Bogen)
Gemarkung